The Phantom Limbs foi uma banda de rock gotico, no wave e death rock dos Estados Unidos.

Bandas da Califórnia
Bandas de punk rock
Bandas de rock gótico
Bandas formadas em 1999
Bandas extintas em 2004